Курессааре — многозначный термин:

 Курессааре — город в Эстонии, на острове Сааремаа, крупнейший населенный пункт и административный центр уезда Сааремаа. 
 Курессааре — аэропорт в Эстонии. 
 «Курессааре» — эстонский футбольный клуб.